

Uwagi

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Budy Wolskie – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki 
 Budy Wolskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Budy Wolskie – przysiółek wsi Wola Komborska w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Korczyna